Казацкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Казацкая волость (Валуйский уезд) — в составе Воронежской губернии, Валуйский уезд
 Казацкая волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии, Курский уезд
 Казацкая волость (Обоянский уезд) — в составе Курской губернии, Обоянский уезд
 Казацкая волость (Старооскольский уезд) — в составе Курской губернии, Старооскольский уезд
 Казацкая волость (Елецкий уезд) — в составе Орловской губернии, Елецкий уезд
 Казацкая волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии, Херсонский уезд